В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Отеро ():
 округ '''Отеро''' — штат Колорадо.
 округ '''Отеро''' — штат Нью-Мексико.